JJD est un sigle qui peut désigner :
 Jean-Jacques Domoraud (1981-), un footballeur international et chanteur ivoirien ;
 Jean-Jacques Denis (1953-), médecin-biologiste et homme politique français.

JJD est un code qui peut désigner :
 , l'aéroport desservant Jijoca de Jericoacoara, au Brésil, selon le code AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports